Лимаренко — українське прізвище. Відомі носії:
 Лимаренко Віра Юхимівна (1904—1978) — українська радянська художниця декоративного розпису.
 Лимаренко Данило — сотник Армії УНР (підполковник в еміграції).
 Лимаренко-Римаренко Олександр Кіндратович — підполковник Армії УНР.
 Лимаренко Павло Данилович — ветеран армії США (учасник корейської війни), чільний діяч Укр. нац. держ. союзу, ОДУМу, член екзильного уряду УНР, член Укр. Нац. Ради, голова Укр. Нац. Ради (1984—1989), довголітній редактор часопису «Мета».
 Лимаренко Іван Макарович  - генерал-лейтенант, начальник Київського вищого загальновійськового командного двічі Червонопрапорного училища імені М.В. Фрунзе 

Українські прізвища
Прізвища на -енко